Adelphia može označavati:
 Adelphia (Animalia)  Heinrich, 1956, rod leptira iz porodice Pyralidae
 Adelphia (Plantae) W.R.Anderson, biljni rod iz porodice Malpighiaceae